Кубок чемпионов 1968 — одиннадцатый розыгрыш сильнейшего баскетбольного клубного турнира среди мужских команд, в котором приняло участие 24 команды. Финал прошел в Лионе 11 апреля, очередную победу одержал мадридский Реал.

Квалификационный раунд

1/8 финала

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Risultati su linguasport.com

Евролига
1967 год в баскетболе
1968 год в баскетболе